Nutt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Nutt (1895–1983), US-amerikanischer Ingenieur
 David Nutt (* 1951), britischer Psychiater und Neuropsychopharmakologe
 Harry Nutt (* 1959), deutscher Publizist und Journalist
 Peter Nutt (* 1968), Liechtensteiner Künstler

Nutt steht für:

 Nutt (New Mexico), eine Stadt im Luna County, New Mexico
 Nutt Bluff, Felsenkliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Kap Nutt, Kap an der Knox-Küste, Wilkesland, Antarktika

Siehe auch:
 McNutt
 MacNutt